Hepbach ist ein geographischer Name und Namensbestandteil:

 Hepbach, Ortsteil von Riedheim, Stadt Markdorf, Bodenseekreis, Baden-Württemberg
 Dorfbach Hepbach, rechter Zufluss der Brunnisach bei Hepbach
 Hepbach (Brunnisach), rechter Zufluss des Entengrabens (zur Brunnisach) bei Hepbach, Stadt Markdorf, Bodenseekreis, Baden-Württemberg
 Hepbach (Saubach), rechter Hauptstrang-Oberlauf bis nach Ehingen, Gemeinde Mühlhausen-Ehingen, Landkreis Konstanz, Baden-Württemberg des Saubachs (zur Radolfzeller Aach)

Siehe auch:
 Epbach
 Heppach